Tenschert ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Tenschert (1912–2003), österreichischer Maler
 Heribert Tenschert (* 1947), deutscher Antiquar
 Joachim Tenschert (1928–1992), Chefdramaturg des Berliner Ensembles
 Vera Tenschert (* 1936), deutsche Fotografin